«Latvijas Finieris» — ведущий производитель фанеры и изделий из него в странах Балтии. Другими важными направлениями деятельности группы являются продажа плитных материалов, лесное хозяйство и лесозаготовки, а также производство синтетических смол и фенольных пленок.

История 
Истоки «Latvijas Finieris» восходят к основанной в 1873 году фабрике «Latvijas Bērzs», где с установкой гидравлического пресса в 1909 году впервые в Латвии началось производство фанеры.

Благодаря быстрому развитию отрасли, основанные в последующие годы компании «Furniers» и «Lignums» становятся самыми современными и признанными производителями березового шпона и изделий из фанеры во многих странах мира.

В 1975 году все три фабрики были объединены, в результате чего было создано государственное предприятие «Латвийское объединение производства фанеры». По мере приближения распада СССР объемы производства стремительно сокращаются, и фанерная промышленность в Латвии получает новое развитие только после 1992 года, когда многие работники предприятия объединились и создали закрытое акционерное общество «Latvijas Finieris».

Заводы

Пожертвования 
«Latvijas Finieris» — бронзовый меценат Фонда Латвийского университета .

В 2001 году предприятие пожертвовало средства на установку мемориального камня в Букайши, покровителю Латвийского университета Кристапу Морбергсу, в его родном доме «Лиелстрикайши».

Ссылки 

Компании Латвии
Деревообработка